Coppa delle Coppe 1975-1976 – edizione del torneo di calcio per club
 Coppa delle Coppe 1975-1976 – edizione del torneo di pallacanestro maschile per club
 Coppa delle Coppe 1975-1976 – edizione del torneo di pallamano maschile per club